Pocci ist der Familienname folgender Personen:

 Fabricius Evanistus von Pocci (1766–1844), deutscher Adliger, bayerischer General
 Filippo Pocci (1912–1991), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Rom
 Franz von Pocci (1807–1876), deutscher Zeichner, Radierer, Schriftsteller, Musiker und Komponist
 Xaveria Franziska Karoline von Pocci (1778–1849), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Pozzi